Zawód
 inaczej: cyrulik

Nazwisko
 Balwierz
 Walentyna Balwierz
 Balwierczak

Postać literacka, zobacz:
 Don Kichot (powieść)

Przypisy